Новосиби́рский институ́т органи́ческой хи́мии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН — научно-исследовательский институт в Новосибирске. Занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в области органической химии.

История 
Новосибирский институт органической химии был создан постановлением Президиума Академии наук СССР № 395 27 июня 1958 года. Организатором института был выдающийся советский химик — академик Николай Ворожцов (младший).

Список директоров 
 1958 — академик АН СССР Н. Н. Ворожцов
 1975 — член-корреспондент АН СССР В. П. Мамаев
 1987 — академик АН СССР В. А. Коптюг
 1997 — академик РАН Г. А. Толстиков
 2002 — д.х.н. И. А. Григорьев
 2015 — д.ф.-м.н. Е. Г. Багрянская

Направление исследований 
В институте исследуется реакционная способность химических соединений, механизмы органических реакций, химия карбениевых ионов, соединений, биологически активных веществ; основы переработки химического сырья; органические светочувствительные материалы; математико-информационные методы установления структуры и прогнозирования свойств органических соединений. Институт проводит исследования в области каталитического синтеза, биотехнологии, комбинаторной и супрамолекулярной химии.

Награды и премии 
Сотрудники института за заслуги и достижения награждались различными государственными и именными премиями.

Примечания 

Сибирское отделение РАН
Химические институты
Новосибирский Академгородок
Наука в Новосибирске
Органическая химия
НИОХ СО РАН